Beat Furrer (né en 1954), compositeur suisse ;
 Jonas Furrer (1805-1861), homme politique Suisse, premier président de la Confédération ;
 Otto Furrer (1903-1951), skieur suisse ;
 Philippe Furrer (né en 1985), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Reinhard Furrer (1940-1995), spationaute allemand.

Entreprise 
 Furrer-Jacot, entreprise de bijouterie suisse
 Furrer+Frey, entreprise d’ingénierie en construction de ligne de contact technique ferroviaire